Сент-Уа́н-д'Оні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 115 км на захід від Пуатьє, 13 км на північний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 440 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1240,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сент-Уан-д'Оні
 Сент-Уан-д'Оні на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Уан-д'Оні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта